En  :

 Nowosielec, un village dans la voïvodie de Basses-Carpates.

 Nowosielec, un village dans la voïvodie de Mazovie.